{{Ficha de persona
| nombre = Simeón II de Bulgaria
| imagen = Simeon II of Bulgaria.jpg
| epígrafe = 
| escudo2 = Coat of arms of Bulgaria.svg
| cargo2 = Primer ministro de Bulgaria
| inicio2 = 
| final2 = 
| predecesor2 = Ivan Kostov
| sucesor2 = Serguéi Stаníshev
| cargo = Zar de Bulgaria
| escudo = Larger Princely Achievement of Bulgaria 1890-1912.svg
| inicio = 
| final = 
| predecesor = Boris III
| sucesor = Monarquía abolida(Vasil Kolarov como Jefe de estado provisional)
| cónyuge = Margarita Gómez-Acebo
| hijos = Véase matrimonio y descendencia
| padres = Boris III, zar de Bulgaria Princesa Juana de Italia
| fecha de nacimiento = 
| lugar de nacimiento = Sofía,  Bulgaria
| ocupación = MonarcaPolítico
| firma = Signature of Simeon Saxe-Coburg-Gotha.png
| nombre de nacimiento = 
| fecha de fallecimiento = 
| lugar de fallecimiento = 
| nacionalidad = Búlgara
| conocido por = 
}}

Simeon Borísov de Sajonia-Coburgo-Gotha y Saboya (), llamado también Simeón II de Bulgaria (Sofía, Bulgaria, 16 de junio de 1937), fue el último rey de Bulgaria, que más tarde se convirtió en primer ministro del mismo país entre 2001 y 2005.

 Biografía 

Simeón nació el 16 de junio de 1937 en Sofía (Bulgaria) siendo hijo del zar Boris III y de la reina Juana de Saboya. Su padre mandó recoger agua del río Jordán para su bautismo. Nació como heredero al trono, cuyo título era príncipe de Tarnovo, y pasó su infancia con sus padres y su hermana mayor, la princesa María Luisa, en el palacio de Vrana, cerca de Sofía.

 Zar de Bulgaria 
Accedió al trono a la edad de 6 años, tras la repentina muerte de su padre después de una entrevista con Adolf Hitler, el 28 de agosto de 1943. Su tío, el príncipe Kyril de Bulgaria, fue nombrado regente, junto al primer ministro Bogdan Filov y el general Nikola Mikhov, y posteriormente, todos fueron condenados a muerte y ejecutados por los comunistas tras la revolución del 9 de septiembre de 1944.

Desde entonces, la familia real búlgara, formada por la reina Juana, Simeón II y su hermana María Luisa, permaneció bajo arresto domiciliario durante varios años. El mismo palacio de Vrana fue bombardeado el 24 de marzo de 1944 por la Real Fuerza Aérea Británica, ya que Bulgaria formaba parte de las Fuerzas del Eje, ardiendo la casa, por lo que la familia tuvo que refugiarse en un búnker al pie del palacio. El 8 de septiembre de 1946 se celebró un referéndum, mientras el país estaba ocupado por el Ejército Rojo, que arrojó un 95,6% de votos a favor de la creación de una república socialista y la abolición de la monarquía. El 16 de septiembre de 1946, la familia real abandonó Bulgaria. Sin embargo, Simeón II nunca llegó a firmar los documentos de abdicación.

 Exilio 
La familia real primero viajó a Alejandría, en Egipto, donde los padres de la reina Juana, el rey Víctor Manuel III de Italia y la reina Elena de Montenegro, también vivían en el exilio. Allí. Simeón II asistió al Victoria College junto con el también exiliado príncipe Leka de Albania y el futuro Huséin I de Jordania, entre otras personalidades. En julio de 1951, la España del dictador Francisco Franco ofreció asilo a la familia real a través del embajador español en Egipto, la familia aceptó y llegaron a Barcelona el 20 de julio, para posteriormente pasar dos meses en un hotel en San Lorenzo de El Escorial hasta su traslado definitivo en Madrid.

Simeón estudió en el Liceo Francés de Madrid y en la Valley Forge Military Academy and College, Estados Unidos. En 1955, en una ceremonia por su mayoría de edad en la que se reafirmó como zar de Bulgaria, Francisco Franco le otorgó la gran cruz de la Orden de Carlos III. Se convirtió en hombre de negocios y fue directivo de la filial española de Thomson.

El 21 de enero de 1962, Simeón se casó con la aristócrata española Margarita Gómez-Acebo y Cejuela, hija de los marqueses de Cortina, en una ceremonia privada en su casa de Madrid; más tarde por lo civil en Lausana, Suiza, y por último por el rito ortodoxo en la iglesia rusa de Vevey, Suiza, en la que estuvieron presentes el rey Faruq de Egipto, el príncipe Miguel de Grecia, Demetro Románov, etc. La pareja tuvo cinco hijos: Kardam, Kyril, Kubrat, Konstantin-Assen y Kalina.

Desde España, Simeón se mantuvo en relación con los exiliados búlgaros y, tras la caída de la República Popular de Bulgaria y el Telón de Acero, acrecentó sus contactos con todos los sectores de la vida política búlgara. Sin embargo, no volvió a pisar Bulgaria hasta el 25 de mayo de 1996, trasladado en avión oficial del monarca Juan Carlos I. Al llegar lo recibió una inmensa marea de ciudadanos y personalidades, incluso recibió una propuesta de reunión con el antiguo líder comunista Todor Zhivkov, petición que rechazó.

 Primer ministro de Bulgaria 
Tras recuperar la ciudadanía búlgara con el nombre de Simeon Borisov de Sajonia-Coburgo y Gotha, y recobrar sus bienes privados, en la actualidad de nuevo cuestionados, se trasladó definitivamente a su país en 2001 como líder y candidato del partido Movimiento Nacional Simeón II. En las elecciones parlamentarias del 17 de junio de 2001, después de hacer campaña con la idea de aumentar los salarios y las pensiones (promesas finalmente abandonadas tras las elecciones), el MNS obtuvo 119 de los 240 escaños y Simeón fue nombrado primer ministro de Bulgaria el 24 de julio de ese año, con el apoyo del Movimiento por los Derechos y Libertades y el Partido de las Mujeres Búlgaras, siendo el único caso en la historia en que un monarca destronado recupera el poder político bajo formas republicanas concurriendo a unas elecciones.

En el poder, trató de recuperar los bienes de la antigua familia gobernante que habían sido nacionalizados por el gobierno comunista. En 2001, su gobierno eliminó varias residencias de la lista de bienes inmuebles gestionados por el ejecutivo búlgaro. Al año siguiente, obtuvo del gobernador de la provincia de Sofía, nombrado por él, la restitución de varios pabellones de caza. Entre 2003 y 2005, al menos cuatro propiedades más y miles de hectáreas de tierra fueron recuperadas por el otrora rey.

A pesar de ser elegido primer ministro, no se trasladó a la vivienda oficial, sino que continuó habitando el palacio de Vrana. Simeón no ha renunciado nunca al trono, sin embargo, ha jurado varias veces no pretender la restauración de la monarquía en Bulgaria. Durante su mandato, Bulgaria se unió a la OTAN en 2005.

Simeón perdió las elecciones legislativas siguientes, celebradas el 25 de junio de 2005, en un clima de cuestionamiento de su gobierno por corrupción de varios de sus ministros, en las que resultó vencedor por mayoría simple el Partido Socialista Búlgaro. En 2009, tras los malos resultados electorales, renuncia a la presidencia del partido y deja la política.

 Polémica por los bienes privados 
En 1998, el Tribunal Constitucional de Bulgaria dio la razón a Simeón por unanimidad para que sus antiguos bienes fueran recobrados, hecho que le animó para volver a vivir en Bulgaria y entrar en la vida política. Sin embargo, en diciembre de 2009, el Parlamento búlgaro votó a favor de inhabilitarle para disponer de tales bienes. Actualmente Simeón, su esposa Margarita, y su hermana María Luisa están luchando en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para que no se les vuelvan a expropiar sus propiedades.Entrevista a Simeón de Bulgaria

Tras dejar el cargo, fue objeto de varias demandas por utilizar su posición como primer ministro para su enriquecimiento personal. Manteniéndose cerca de Boiko Borísov (su exguardaespaldas al que nombró secretario general del Ministerio del Interior en 2001), obtuvo una ley especial en 2017 para eludir las decisiones judiciales. A cambio de esta ley, al parecer aprovechó sus conexiones con la monarquía Saudí para atraer inversiones saudíes en el sector turístico de Bulgaria.

A finales de agosto de 2018, la jueza Petya Aleksieva del Juzgado de Sofía decretó la pérdida de la propiedad del palacio de Vrana de Simeón y su hermana María Luisa, pasando a titularidad estatal. Ambos han manifestado que recurrirán la decisión judicial.

 Autobiografía 
Simeón II escribió una autobiografía en francés bajo el título Simeon II de Bulgarie, un destin singulier que salió a la venta en Bulgaria el 28 de octubre de 2014. Fue presentado en la sede de la Unesco en París el 22 de octubre del mismo año. Más adelante, el libro se ha publicado en varios idiomas más.

 Simeón II de Bulgaria, un destino singular. Ediciones Nobel. ISBN 9788484597285''

Matrimonio y descendencia 

El 21 de enero de 1962 contrajo matrimonio con Margarita Gómez-Acebo, en Lausana, Suiza, tuvieron cinco hijos:

 Kardam, príncipe de Tírnovo (2 de diciembre de 1962-7 de abril de 2015). Casado con Miriam Ungría y López. Tiene dos hijos, Boris y Beltrán.

 Kyril, príncipe de Preslav (nacido en 1964). Casado con Rosario Nadal y Fuster-Puigdórfila. Tienen tres hijos, Mafalda, Olimpia y Tássilo.

 Kubrat, príncipe de Panagiurishte (5 de noviembre de 1965). Casado con Carla Soledad Royo-Villanova y Urrestarazu. Tienen tres hijos, Mirko, Lukás y Tirso.

 Konstantin, príncipe de Vídin (1967). Casado con María García de la Rasilla y Gortázar, padres de dos mellizos llamados, Umberto y Sofía.

 Kalina, condesa de Murany (17 de enero de 1972). Casada con Antonio José "Kitín" Muñoz y Valcárcel, madre de un hijo llamado Simeón Hassan.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas búlgaras 
  Soberano Gran maestre de la Orden de los Santos Cirilo y Metodio (28/08/1943).
  Soberano Gran cruz de la Orden Real de la Valentía (28/08/1943).
  Soberano Gran maestre de la Orden de San Alejandro (28/08/1943).
  Soberano Gran maestre de la Orden del Mérito Civil (28/08/1943).
  Soberano Gran maestre de la Orden del Mérito Militar (28/08/1943).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación (Casa Real de Italia, 1955).
  Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (Casa Real de Italia, 1955).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Italia (Casa Real de Italia, 1955).
  Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III (España, 16/06/1955).
  Caballero de la Orden del Toisón de Oro (Reino de España, 01/10/2004).
  Caballero de la Orden de San Jenaro (Casa Real de las Dos Sicilias).
  Caballero gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Casa Real de las Dos Sicilias, 1960).
  Caballero Gran Cruz de la Orden de la Corona (Reino de Bélgica).
  Medalla Conmemorativa del 70° Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (Reino de Suecia, 30/04/2016).

Ancestros

Véase también 
 Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial
Bulgaria
 Reino de Bulgaria

Referencias

Bibliografía 
 Walter J.R. Curley, Monarchs in Waiting. London: Hutchinson & Co., 1975. (pp. 23–25: "Bulgaria: His Majesty King Simeon II"). (en inglés)

Enlaces externos 

 Biografía en Fundación CIDOB (en español)
 Entrevista a Simeón de Bulgaria en Madrid

Reino de Bulgaria
Gobernantes que fueron derrocados por un golpe de Estado
Gobernantes de Bulgaria
Monarcas de Bulgaria
Bulgaria en la Segunda Guerra Mundial
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Políticos de la Segunda Guerra Mundial
Pretendientes al trono
Políticos ortodoxos
Exiliados búlgaros en España
Monarcas ortodoxos
Grandes maestres de la Orden de San Alejandro
Grandes cruces de la Orden real de la Valentía
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Antiguos alumnos del Liceo Francés de Madrid
Hijos adoptivos de Madrid
Nacidos en Sofía